Az Erzsébet név a spanyolban, a katalánban, olaszban Izabella lesz. Ezeket lásd az Izabella név alatt.

Erzsébet magyar királyné (egyértelműsítő lap) 
Erzsébet angol királyné (egyértelműsítő lap) 
Görzi Erzsébet szicíliai királyné (1298–1352), II. Péter szicíliai király felesége
Erzsébet román királyné (1843–1916), I. Károly román király felesége
Erzsébet belga királyné (1876–1965), I. Albert belga király felesége

Nem tévesztendő össze
Erzsébet királynő (egyértelműsítő lap)